Åsa von Schoultz – accademica e ricercatrice svedese
Åsa Bengtsson – sciatrice svedese
Åsa Bengtsson – artista tessile svedese nata nel 1938
Åsa Maria Bengtsson – artista svedese nata nel 1956